Ел Кантил има више значења:

 Ел Кантил (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кантил (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кантил (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кантил (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кантил (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кантил, Ел Нанче (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кантил (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кантил (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кантил (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кантил (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику